Майкл Джон Коцака́с Кра́циос (; род. 7 ноября 1986, Солсбери, Мэриленд, США) — греко-американский государственный служащий, директор по технологиям США, заместитель помощника президента США в Управлении по научно-технической политике Белого дома. Занимая эти должности, является одним из главных советников президента США Дональда Трампа по вопросам технологий.

Член Ордена святого апостола Андрея (архонт кастринциос Вселенского Патриархата, 2021).

Биография 
Родился в греческой семье. Его дед по отцовской линии иммигрировал в США из Кастории (Греция), а мать родом с Хиоса.

Окончил Принстонский университет со степенью в области политологии, а также свидетельством о прохождении курсов «» и политэкономии (2008). Работал приглашённым исследователем в Университете Цинхуа (Пекин, Китай).

В совершенстве владеет греческим языком.

Карьера 
Будучи ещё студентом, являлся стажёром сенатора США Линдси Грэма, а также президентом некоммерческой студенческой организации «» при Принстонском университете и главным редактором её одноимённой газеты.

В 2008—2009 годах — аналитик в британском инвестиционном банке «» (сегодня — «Barclays Investment Bank»).

Работал в компании «Lyford Group International».

В 2010—2015 годах — финансовый директор частной инвестиционной компании «» (США).

В 2014—2017 годах — принципал и глава администрации инвестиционной фирмы «Thiel Capital», принадлежащей бизнесмену Питеру Тилю.

В Белом доме 

С 2017 года является сотрудником Белого дома, выступая за внедрение  в США.

В июне 2017 года под руководством Крациоса в Белом доме состоялся саммит «Американское лидерство в сфере новейших технологий».

Руководил работой Белого дома по интеграции беспилотных летательных аппаратов в Национальную систему воздушного пространства, результатом чего стало подписание , в котором содержится призыв к созданию Пилотной программы интеграции беспилотных авиационных систем.

В сентябре 2017 года возглавлял делегацию США на проходившей в Турине (Италия) министерской встрече Большой семёрки по вопросам промышленности и информационно-коммуникационным технологиям.

Примечания

Ссылки 
 Economics and Voting in Modern Greece

Википедия:Биографии современников
Выпускники Принстонского университета
Президентство Дональда Трампа
Члены Республиканской партии США
Государственные служащие США
Архонты Вселенского Патриархата
Сотрудники Управления научно-технической политики